"Inlet" pode ser:
 Ponce Inlet, localidade da Flórida
 Chesterfield Inlet, localidade de Nunavut
 Murrells Inlet, localidade da Carolina do Sul
 Rankin Inlet, localidade de Nunavut
 Excursion Inlet, localidade do Alasca
 Bathurst Inlet, enseada canadiana
 Pond Inlet, localidade de Nunavut
 Bathurst Inlet, Nunavut

Desambiguações de topônimos